

Geografia 
 Foss – fiume dello Yorkshire (Regno Unito)
 Foss – torrente del Canton Ticino, Svizzera
 Foss – città della Contea di Washita, Oklahoma (Stati Uniti d'America)

Persone 
 Chris Foss (1946) – artista e disegnatore britannico
 Erik Foss (1954) – dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore norvegese
 Frank Foss (1895-1989) – astista statunitense
 Joe Foss (1915-2003) – militare, aviatore e politico statunitense
 Lukas Foss (1922-2009) – compositore statunitense
 Sebastian Foss Solevåg (1991) – sciatore alpino norvegese

Altro 
 FOSS – acronimo derivante dalla locuzione Free and open source software.